Valbuena ist der Familienname folgender Personen:

 Acacio Valbuena Rodríguez (1922–2011), spanischer Geistlicher, Apostolischer Präfekt der Westsahara

 Gilberto Valbuena Sánchez (1929–2021), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Colima
 José Agustín Valbuena Jáuregui (* 1927), kolumbianischer Geistlicher, Altbischof von Valledupar
 Luis Valbuena (1985–2018), US-amerikanischer Baseballspieler
 Mathieu Valbuena (* 1984), französischer Fußballspieler